Зару́цкий (Заруцкая) — фамилия.

Известные носители:
 
 Заруцкий, Антон Сергеевич (род. 1986) — российский гребец.
 Заруцкий, Афанасий Алексеевич (1660-е — ок. 1723) — новгород-северский протопоп и писатель-панегирист.
 Заруцкий, Иван Мартынович (?—1614) — атаман донских казаков в Смутное время.
 Заруцкий, Павел Александрович (1868 — после 1920) — архитектор.
 Заруцкий, Юрий Александрович (1938—2019) — советский хоккеист.

 Заруцкая, Ирина Павловна (1908—1990) — советский учёный, картограф и геоморфолог; дочка П. А. Заруцкого.

См. также